Albas (Aude)
 Albas (Lot)